Роман Садовский (; ) — канадский фигурист, выступающий в одиночном катании. Чемпион Канады (2020), бронзовый призёр этапа Гран-при NHK Trophy (2019).

По состоянию на 12 декабря 2022 года занимает 25-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Карьера 
Родился 31 мая 1999 года в Торонто
в семье эмигрантов из Украины.

В сезоне 2017/18 Садовский дебютировал в серии Гран-при и занял десятое место на этапе Гран-при Skate America 2017.

Сезон 2019/20 Садовский начал на турнире серии челленджер Finlandia Trophy 2019, где завоевал бронзовую медаль. На этапе Гран-при в Канаде занял десятое место. На втором этапе NHK Trophy 2019 занимал четвёртое место после короткой программы, в произвольной программе допустил небольшие ошибки и стал вторым. По итогам турнира завоевал бронзовую медаль, которая стала для него первой медалью этапа Гран-при. На чемпионате Канады после короткой программы занимал третье место после Кигана Мессинга и Нама Нгуена. В произвольной программе выступил успешно и стал первым, тем самым сумел завоевать свой первый титул национального первенства. В феврале 2021 года выступил на чемпионате четырёх континентов, однако в обоих программах выступил неудачно и занял лишь шестнадцатое место.

В сезоне 2020/21 единственным международным соревнованием для Садовского стал командный чемпионат мира в Японии. В короткой программе он занял шестое место, в произвольной — десятое, сборная Канады в общем зачёте заняла шестое место.

Олимпийский сезон 2021/22 начал в сентябре 2021 года на Nebelhorn Trophy, который стал квалификационным турниром на зимние Олимпийские игры в Пекине. Садовский занял восьмое место и тем самым сумел завоевать две квоты для канадских одиночников. На первом этапе Гран-при Skate Canada выступил неудачно и занял двенадцатое место. На втором этапе, на Rostelecom Cup 2021, выступил намного лучше: он занимал третье место после короткой программы, в произвольной стал четвёртым. В общем зачёте расположился на четвёртом месте, улучшив свои личные результаты в произвольной программе и по сумме двух программ. В январе 2022 года выступил на чемпионате Канады. В короткой программе допустил серьёзные ошибки и расположился на четвёртом месте. В произвольной программе выступил хорошо и сумел завоевать серебряную медаль национального первенства. Садовский вошёл в состав сборной Канады на предстоящие Олимпийские игры в Пекине и на чемпионат мира 2022 года.

Программы

Спортивные достижения

Увлечения 
С 2016 года ведёт на YouTube собственный канал «Romsky» (название образовано от имени и фамилии фигуриста). По состоянию на начало июня 2022 года канал имеет 26 тысяч подписчиков и почти полтора миллиона просмотров.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фигуристы Канады
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года